Die Fotbollsallsvenskan 1945/46 war die 22. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 1945 und endete am 2. Juni 1946.

Vorjahresmeister IFK Norrköping konnte seinen Titel verteidigen. Aufsteiger Jönköpings Södra IF und Halmstads BK mussten am Ende der Spielzeit in die Division 2 absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Gunnar Nordahl vom Meister IFK Norrköping konnte mit 25 Saisontoren seinen Titel verteidigen und wurde zum dritten Mal Torschützenkönig.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1945
Fußballsaison 1945/46